

Октябрське сільське поселення — сільське поселення, Алатирський район, Чувашія
 Октябрське сільське поселення — сільське поселення, Александровський район, Томська область
 Октябрське сільське поселення — сільське поселення, Ардатовський район, Мордовія
 Октябрське сільське поселення — сільське поселення, Маріїнсько-Посадський район, Чувашія
 Октябрське сільське поселення — сільське поселення, Моркинський район, Марій Ел
 Октябрське сільське поселення — сільське поселення, Поріцький район, Чувашія
 Октябрське сільське поселення — сільське поселення, Слободський район, Кіровська область
 Октябрське сільське поселення — сільське поселення, Томський район, Томська область

Див. також 
 Октябрське міське поселення